« Atchoum ! » est l'onomatopée décrivant l'éternuement.
 Atchoum est aussi le nom de l'un des sept nains du dessin animé Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney adapté de la fable des frères Grimm : Blanche-Neige.